Snakes & Arrows () — восемнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 2007 году. Был записан за пять недель в ноябре—декабре 2006 в Allaire Studios, Шокан, Нью-Йорк, США. Занял третье место в хит-параде The Billboard 200, удерживал эту позицию на протяжении 14 недель. Получил статус Золотого (продано 50 тыс. копий) в сентябре 2007 года в Канаде. Композиция «Malignant Narcissism» была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшее инструментальное исполнение в жанре рок» ().

Список композиций

Участники записи 
 Гедди Ли — вокал, бас-гитара, клавишные
 Алекс Лайфсон — гитара
 Нил Пирт — ударные

Хит-парады 
Billboard (Северная Америка)

Примечания 

Альбомы Rush
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Anthem Records